Magnet (Nebraska)
 Magnet (álbum)
 Magnet (Allier)

Desambiguação